La Marmora puede referirse a:

 Alfonso La Marmora, militar y político italiano.
 Alberto Ferrero La Marmora, también conocido como  'Della Marmora',  soldado y naturalista italiano.
 Punta La Marmora, montaña de 1.834 metros ubicada en Cerdeña.